Cherry Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Knob (Arkansas)	
 Cherry Knob (Jackson County, North Carolina)	
 Cherry Knob (Swain County, North Carolina)	
 Cherry Knob (West Virginia)